Иванова, Елизавета Ильинична (1930—1997) — доярка, Герой Социалистического труда.
 Иванова, Елизавета Михайловна (1837—1882) — русская писательница.